Суперкубок Мальти з футболу 2011  — 27-й розіграш турніру. Матч відбувся 15 серпня 2011 року між чемпіоном Мальти Валеттою та володарем кубка Мальти Флоріаною.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2011
Мальта